Cherré est un toponyme français qui peut désigner :
 Cherré (Maine-et-Loire), ancienne commune française du département de Maine-et-Loire ;
 Cherré-Au, nouvelle commune française du département de la Sarthe ;
 Cherré (Sarthe), ancienne commune française du département de la Sarthe ;
 Cherré (Sarthe - La Ferté-Bernard), ancienne commune française de la Sarthe, brièvement intégrée à La Ferté-Bernard entre 1886 et 1888 ;
 Cherré (site archéologique), site archéologique situé sur la commune d'Aubigné-Racan dans le département de la Sarthe.